

Surnom 
 Jean  Le Meingre, dit « Boucicaut », maréchal de France, mort en 1367.
 Jean II Le Meingre  (1366-1421), également surnommé « Boucicaut », fils aîné du précédent, maréchal de France.
 Geoffroy le Meingre, évêque de Laon mort en 1370 (sans surnom), frère de Jean I, oncle de Jean II et de Geoffroy (avec surnom).
 Geoffroy Boucicaut Le Meingre, gouverneur du Dauphiné de 1399 à 1407, fils puîné de Jean .
 Étienne Le Maingre de Boucicaut, évêque de Grasse de 1598 à 1624.
 Le Maître de Boucicaut, enlumineur français ou flamand du début du , auteur du Livre d'heures de Jean de Boucicaut, nommé d'après le  maréchal de Boucicaut.

Patronyme 

 Aristide Boucicaut (1810-1877) fondateur du magasin Le Bon Marché ;
 Marguerite Boucicaut (1816-1887), femme du précédent, personne de bienfaisance ;
 Alexandre Boucicaut (1981-), footballeur haïtien.
 Marc Alain Boucicault (1987-), entrepreneur haïtien.

Toponyme 

 Hôpital Boucicaut, dans le  de Paris, ayant fonctionné de 1897 à 2000.
 Station Boucicaut (sur la ligne 8 du métro de Paris), située à proximité de l'ancien hôpital.
 Square Boucicaut, square du  de Paris.